Де́лавэр () — эстуарий реки Делавэр на Атлантическом побережье Соединённых Штатов Америки. Его площадь составляет 2030 км² и ограничивается мысами Мэй (штат Нью-Джерси) и Хенлопен (штат Делавэр). Берега залива пологие и изобилуют ваттами и соляными маршами.

Притоки 
Помимо одноимённой реки в залив впадают следующие реки:
 Бродкилл;
 Кристина;
 Аппокиниминк;
 Лейпсик;
 Смирна;
 Сент-Джонс-Ривер;
 Мёрдеркилл;
 Салем;
 Коанси;
 Морис.

Фауна 
Солоноватая вода и берега служат как водоплавающим птицам так и другим обитателям моря как место гнездования или рождения потомства. Значительное экономическое значение имеет разведение устриц. Делавэрский залив богат морскими птицами, которые во время перелётов собираются здесь сотнями тысяч, к примеру перепончатопалый песочник (Calidris pusilla).

Примечания 

Заливы США
Заливы Атлантического океана
Водные объекты Нью-Джерси
Водные объекты Делавэра
Эстуарии
География округа Кейп-Мей
География округа Камберленд (Нью-Джерси)
География округа Сейлем
География округа Нью-Касл
География округа Кент (Делавэр)
География округа Сассекс (Делавэр)